Sylvain steht für:
 Sylvain (Vorname), französischer männlicher Vorname – siehe dort zu Namensträgern

Sylvain ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Sylvain (1930–2005), französische Schauspielerin und Sängerin
 Dominique Sylvain (* 1957), französische Schriftstellerin
 Ducange Sylvain (1963–2021), haitianischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Port-au-Prince
 Franck Sylvain (1909–1987), haitianischer Politiker, Präsident von Haiti
 John Sylvain (1924–2011), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Silvain (Christian Silvain)